Machy (Aube) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Machy (Somma) – francuska gmina w regionie Pikardia
 Machy – szczyt na Słowacji